Germania
Leutersdorf – comune della Sassonia
Leutersdorf – comune della Turingia